Національний телеком-оператор Vega — один із найбільших представників українського фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет та передачі даних. Vega входить до групи Vodafone. 

  — турецький рок-гурт.

 Radeon RX Vega — серія графічних процесорів, розроблена AMD.

 VEGA — ракета-носій легкого класу, що з 1998 року розробляється спільно Європейським космічним агентством (ESA) та Італійським космічним агентством (ASI).

 Lockheed Vega — легкий транспортний літак розроблений компанією Lockheed Corporation у 1927 році. Став відомий завдяки декільком рекордам.

 HMS Vega (L41) — військовий корабель, ескадрений міноносець «Адміралті» типу «V» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Першої та Другої світових війн.

 Facel Vega (Фасел Вега) — з 1939 року французький виробник автомобілів.

 Facel Vega Facel II — французький автомобіль, вироблявся Facel Vega між 1962 і 1964 роками.

 Chevrolet Vega — американський малолітражний автомобіль, що вироблявся в 1970-х роках.

 Tagaz Vega — російський легковий автомобіль С Класу, випускається Таганрозьким автомобільним заводом з літа 2009 року.